4409 Kissling – asteroide della fascia principale
 Jorge Kissling – pilota motociclistico argentino

Pagine correlate 

Kissing
Kiessling